Erich Drescher (1894-1956), homme politique allemand
 (Francine) «Fran» (Joy) Drescher (née en 1957), actrice de télévision, scénariste, réalisatrice, productrice, chanteuse, présentatrice de talk show, lobbyiste politique, et militante de la santé américaine ;
 Gary Drescher, scientifique américain actif dans le domaine de l'intelligence artificielle ;
 Lilian (Drescher) Kelaidis (née en 1965), joueuse de tennis suisse ;
 Ludwig Drescher (1881—1917), footballeur danois ;
 Manuela (Drescher-)Oschmann (née en 1965), fondeuse allemande ;
 Otto (Johann) Drescher (1895—1944), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dreszer 
 Rudolf Eugeniusz Dreszer (1891—1958), officier général polonais (général de brigade).

Voir aussi 
  ()
 , , 
 Dresch

Homonymie de patronyme germanique